Nosferatu: The Wrath of Malachi (; в России также известна, как «Вампиры») — компьютерная игра в жанре шутер от первого лица с уклоном в survival horror, разработанная Idol FX и выпущенная iGames Publishing в 2003 году на ПК.

Сюжет 
События разворачиваются в XIX веке.
Аристократичная семья Кроу и несколько их близких друзей отправляются в старинное родовое поместье графа Цепеша, чтобы обвенчать старшую дочь Ребекку Кроу с его сыном. Сам граф гостей не встретил, велев слугам разместить их по своим комнатам. Когда же дверь замка захлопнулась, начался ужас.
Лишь один из сыновей Кроу, Джек, задержался на сутки и прибыл к замку с опозданием. Прибыв к замку, он ожидал пышное празднество и веселье, но его ждала лишь мрачная атмосфера и приглушённые душераздирающие крики доносящиеся из глубины замка.
Джек остался совсем один в поглощающей тьме.

Геймплей 
Игра является шутером от первого лица с элементами хоррора. Цель — спасти всех членов своей семьи, а также победить приспешников графа и Лорда Малаши.

При начале каждой новой игры, большинство комнат замка генерируются случайным образом на основе шаблонов. Эта особенность очень часто путает новичков с первой же минуты игры. На спасение каждого члена семьи отводится определённое время, и если вы не успели — он умрет, а главный босс игры станет немного сильнее. Таким образом, чем больше число спасено, тем легче окажется битва с лордом Малаши.

Арсенал игрока первоначально представлен мечом и голыми кулаками, но по прохождению игры постепенно расширяется. В него добавляется огнестрельное оружие, а также классические атрибуты охотников на вампиров — распятие и деревянные колья.

По всему замку так же разбросаны заметки, описывающие «бестиарий» демонических сил и способы борьбы с ними.

В игре существуют собственные часы. Каждая новая игра начинается в 22:30.

Примечания

Ссылки 
 Nosferatu: The Wrath of Malachi на сайте GameSpot

Компьютерные игры 2003 года
Игры для Windows
Шутеры от первого лица
Survival horror
Компьютерные игры о вампирах
Компьютерные игры по мотивам фильмов
Компьютерные игры по мотивам книг
Компьютерные игры в жанре хоррор